Pak et PAK peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Origine coréenne :
 Anne Pak Agi (1782-1839), chrétienne coréenne, martyre, sainte ;
 Augustin Pak Chong-won (1793-1840), catéchiste coréen, martyr, saint ; 
 Bong-sik Pak (1930-1951), athlète sud-coréenne ;
 Chol-ryong Pak (1988-), footballeur international nord-coréen ;
 Chong-ja Pak (박 정자) (1938-), artiste peintre coréenne ;
 Doo-ik Pak (박두익) (1942-), footballeur nord-coréen ;
 Gil Yon Pak (박길연) (1943-), diplomate nord-coréen ;
 Greg Pak (1968-), scénariste de comics, acteur, scénariste, producteur, et réalisateur américain
 Hyon-suk Pak (1985-), haltérophile nord-coréenne ;
 Jae-gyong Pak (박재경) (1933-), homme politique nord-coréen ;
 Kwang-ryong Pak (박광룡) (1992-), footballeur nord-coréen ;
 Lucie Pak Hui-sun (1801-1839), laïque chrétienne coréenne, martyre et sainte ;
 Madeleine Pak Pong-son (1796-1839), laïque chrétienne coréenne, martyre et sainte ;
 Mi-hyang Pak, comédienne nord-coréenne ;
 
 Nam-chol Pak (1985-), footballeur nord-coréen ;
 Nam-chol Pak (1988-), footballeur nord-coréen ;
 Pong-ju Pak (박봉주) (1939-), homme d'État nord-coréen, Premier ministre de la Corée du Nord ;
 Seung-jin Pak (박승진) (1941-2011), footballeur nord-coréen ;
 
 Su-chin Pak (박수진) (1976-), animatrice de télévision américaine d'origine sud-coréenne ;

 Origine belge :
 Ernest Engel-Pak (1885-1965), peintre et lithographe belge.

Toponyme 

 Pak, île de Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la province de Manus ;
 , village de la province de Badakhchan en Afghanistan.
 Pak Kret, ville de Thaïlande située dans la province de Nonthaburi ;
 Pak Ou, village du Laos dans la province de Luang Prabang, dans le district de Pak Ou.

Code

Pays 
 PAK, code pays du Pakistan selon la norme ISO 3166-1
 PAK, code pays du Pakistan selon le CIO (Comité international olympique)
 PAK, code pays du Pakistan selon l’OTAN
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Pakistan a pour code alpha-2 PK

Langues 
 Pak, une des langues des îles de l'Amirauté, parlée à province de Manus, dans l’île Pak.
 , code de langue du , langue  du Brésil (dialecte Tupi–Guarani).

Sigle 
PAK est un sigle qui peut désigner :
 Pak (Panzerabwehrkanone, canon antichar), désignation utilisée par la Wehrmacht, et par extension les unités chargées de la lutte antichar de l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale ;
  (en grec Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, ΠΑΚ, Mouvement de libération panhellénique), mouvement d’opposition à la dictature des colonels en Grèce de 1967 à 1974 ;
 PAK (Parti de la liberté du Kurdistan, en soranî : پارتی ئازادیی کوردستان (Partî Azadî Kurdistan); en kurmancî: Partiya Azadiya Kurdistanê), mouvement politique et militaire kurde formé en 1991 en Iran.

Informatique 
 , format de fichier informatique dérivé du format .arc, destiné à la compression de fichiers.

Musique 
 PAK, groupe de rock expérimental mené par le multi-instrumentiste américain Ron Anderson.

Société 
 Tetra Pak, entreprise suisse d’emballages de produits alimentaires.

Code